James Brady (1940-2014), secrétaire de presse et militant anti armes à feu américain

James, Jimmy et Jim Brady sont des noms pouvant aussi désigner:

James Brady
 (1815-1869), avocat américain
 (1842-1904), soldat américain et récipiendaire de la Medal of Honor
 (1843-1900), homme politique américain de Virginie
 (1862-1918), gouverneur américain de l'Idaho
 (1875-1904), criminel américain de New York
James Charles Brady (1876-1962), homme politique canadien de Colombie-Britannique
James Patrick Brady (1908-1967), homme politique et militant métis canadien
 (1920-?), soldat irlandais œuvrant avec les Waffen-SS
 (1928-2009), chroniqueur américain
 (1944-2017), homme politique américain de Louisiane
James Brady (né en 1963), skipper olympique américain
, journaliste américain

Jim Brady
 (1907-1984), joueur américain de football américain
 (né en 1936), économiste et joueur américain de baseball
 (mort en 1980), boxeur professionnel écossais
, joueur anglais de rugby
Jim Brady, membre du groupe américain The Sandpipers

Jimmy Brady
Jimmy Brady (1901-1976), joueur olympique irlandais de water-polo

Voir aussi
 (1856-1917), homme d'affaires et philanthrope américain

Brady, James